Atonic Atrocity är ett album från 2007 av Nomy.

Låtlista
 Diablo (intro) - 1:21
 This heart of ice - 4:20
 I miss you (2006) - 4:02
 Father and son - 3:23
 Self therapy - 3:39
 Atonic atrocity - 4:00
 Fuck you all goodnight - 3:56
 Set your anger on fire - 3:06
 She reminds me of you - 3:27
 Crucified by love (2006) - 4:45
 Little by little - 3:42
 I am God - 3:29
 I will die in your place - 2:59
 We fall - 3:43

Externa länkar
 Atonic Atrocity @ nomy.nu

Album av Nomy
Musikalbum 2007